Mummery ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mummery (1855–1895), englischer Alpinist
 Browning Mummery (1892–nach 1930), australischer Opernsänger (Tenor)
 Harry Mummery (1889–1945), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Mummery-Kliff, Kliff im ostantarktischen Coatsland